Weichsberg ist der Ortsname von

 Weichsberg (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Weichsberg (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern

 Weichsberg (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft der Gemeinde Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wechsberg